Lanas (Òlt i Garona), municipi francès al departament d'Òlt i Garona, regió de l'Aquitània.
 Lanas (Ardecha), municipi francès al departament de l'Ardecha.
 Lanas (Landes), municipi francès al departament de les Landes, regió de l'Aquitània.
 Landes o Lanas en gascó, departament francès a l'Aquitània.